Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2013/2014 – 17. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego Salming, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga mężczyzn. W sezonie zasadniczym rozegrano 14 kolejek spotkań po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2013/2014 wystąpiło 8 klubów, dwa spośród nich - ULKS Józefina i ULKS Olimpia Łochów przystąpiły do rozgrywek jako beniaminek. Obrońcą  tytułu był KS Górale Nowy Targ, Mistrzostwo Polski zdobył MUKS Zielonka

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2012/2013 
Po zakończeniu sezonu 2012/2013 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna KS Górale Nowy Targ. Do I ligi spadła drużyna UKS Aligator Chwarzno Gdynia, do Ekstraligi awansowały dwie drużyny ULKS Olimpia Łochów i ULKS Józefina.

Tabela sezonu zasadniczego

Punktacja kanadyjska

Faza Play-off

Mecz o miejsca VII-VIII

Mecz o miejsca V-VI

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Polsce
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
2013 w unihokeju
2014 w unihokeju